Jim Janicek (né le ) est un producteur, scénariste et réalisateur américain.

Biographie

Filmographie

comme producteur 
 1990 : ABC TGIF (série TV)
 1994 : ABC Mark Curry & Delta Burke Back Lot Special (TV)
 1994 : ABC Sneak Peek with Step by Step (TV)
 1995 : ABC Saturday Morning Jam (TV)
 1996 : How to Host a BBQ with Richard Karn (TV)
 1997 : The World According to Me (série TV)
 1997 : Richard Lewis & Keven Nealons Top 10 Picks (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Take Over Disney Channel (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Behind the Ears Disney Channel Preview (TV)
 1998 : Two Guys, a Girl and a Pizza Place ABC Sneak Preview (TV)
 1998 : NBC Must See TV Preview with the Cast of 'Just Shoot Me' (TV)
 1999 : This Is Odyssey with Mandy Patinkin (TV)
 2000 : NBC Must See TV Preview with Megan Mullally (TV)
 2001 : When Winnie the Pooh Was Very Very Young (vidéo)
 2001 : Starz! 10th Anniversary (TV)
 2003 : Baby Einstein: Numbers Nursery (vidéo)
 2003 : Baby Einstein: Baby Neptune Discovering Water (vidéo)
 2004 : Baby Einstein: Baby MacDonald (vidéo)
 2004 : Baby Einstein: Baby Noah (vidéo)
 2005 : Baby Einstein: Baby Monet (vidéo)
 2005 : Baby Einstein: On the Go (vidéo)
 2006 : Baby Einstein: Meet the Orchestra (vidéo)

comme scénariste 
 2006 : Baby Einstein: Meet the Orchestra (vidéo)
 1994 : ABC Mark Curry & Delta Burke Back Lot Special (TV)
 1995 : ABC Saturday Morning Jam (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Take Over Disney Channel (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Behind the Ears Disney Channel Preview (TV)
 1998 : Two Guys, a Girl and a Pizza Place ABC Sneak Preview (TV)
 1998 : NBC Must See TV Preview with the Cast of 'Just Shoot Me' (TV)
 1999 : This Is Odyssey with Mandy Patinkin (TV)
 2000 : NBC Must See TV Preview with Megan Mullally (TV)

comme réalisateur 
 1994 : ABC Mark Curry & Delta Burke Back Lot Special (TV)
 1995 : ABC Saturday Morning Jam (TV)
 1996 : How to Host a BBQ with Richard Karn (TV)
 1997 : The World According to Me (série TV)
 1997 : Richard Lewis & Keven Nealons Top 10 Picks (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Take Over Disney Channel (TV)
 1998 : Kermit & the Muppets Behind the Ears Disney Channel Preview (TV)
 1998 : Two Guys, a Girl and a Pizza Place ABC Sneak Preview (TV)
 1998 : NBC Must See TV Preview with the Cast of 'Just Shoot Me' (TV)
 1999 : This Is Odyssey with Mandy Patinkin (TV)
 2000 : NBC Must See TV Preview with Megan Mullally (TV)
 2001 : When Winnie the Pooh Was Very Very Young (vidéo)
 2001 : Starz! 10th Anniversary (TV)
 2003 : Baby Einstein: Numbers Nursery (vidéo)
 2003 : Baby Einstein: Baby Neptune Discovering Water (vidéo)
 2004 : Baby Einstein: Baby MacDonald (vidéo)
 2004 : Baby Einstein: Baby Noah (vidéo)
 2005 : Baby Einstein: Baby Monet (vidéo)
 2005 : Baby Einstein: On the Go (vidéo)

Liens externes 
 

Producteur américain
Scénariste américain
Réalisateur américain
Naissance en décembre 1961